Эвин Ахмад (; род. 8 июня 1990 года, Стокгольм) — шведская актриса. Получила известность после роли в фильме «За пределами снов» (2017).

Биография 
Эвин Ахмад родилась 8 июня 1990 года в Стокгольме. Её родители — курды: отец из Ирака, мать из Сирии. Эвин окончила Стокгольмскую академию драматического искусства.

Её актёрский дебют состоялся в 2007 году. Несколько лет играла преимущественно в короткометражных фильмах. С 2013 по 2015 год снималась в сериале «Всегда 112». В 2016 году сыграла в сериале «Жизнь в Маттеланде».

Получила широкую известность в 2017 году после выхода фильма «За пределами снов», в котором сыграла главную роль. За эту работу Эвин была номинирована на премию «Золотой жук».

Также с 2015 года задействована в «Народном театре» в Гётеборге, играла ведущие роли в постановках «Мария Антуанетта» (2016) и «Гамлет» (2017).

Осенью 2017 года Эвин опубликовала свою первую книгу под названием «Однажды я построю замок из денег».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки